Franciaország
Senantes, település Eure-et-Loir megyében
Senantes, település Oise megyében